Стефаунсдоуттір () — ісландський патронім:
 Ганна Гвюдрун Стефаунсдоуттір () (*1979) — ісландська гандболістка.
 Грета Салоуме Стефаунсдоуттір (*1986) — ісландська співачка.
 Доура Стефаунсдоуттір () (*1985) — ісландська футболістка.
 Рагна Лоуа Стефаунсдоуттір () (*1966) — ісландська футболістка.
 Соулей Стефаунсдоуттір (*1989) — ісландська співачка.
 Тоурей Роуса Стефаунсдоуттір () (*1989) — ісландська гандболістка.